BMM peut faire référence à :
  ;
  ;
 Bundesministerium für Angelegenheiten des Marshallplanes, le ministère fédéral des Affaires du plan Marshall de l'Allemagne de l'Ouest ;
 Bataillon de mitrailleurs motorisées.